Yeates kan som auktorsförkortning betyda:

 David Keith Yeates
 Gregor W. Yeates

Robotskapade auktorsförkortningar